Dorwać Blake'a (ang. Get Blake!, dawniej Blake and the Aliens, 2015) – francusko-amerykański serial animowany wyprodukowany przez Marathon Media (producenta seriali jak Odlotowe agentki i Martin Tajemniczy).

Premiera serialu miała miejsce w Wielkiej Brytanii i Irlandii 2 marca 2015 na brytyjskim kanale Nicktoons. W Polsce serial zadebiutował 6 kwietnia 2015 na antenie Nickelodeon Polska.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie niebieskowłosego chłopca – Blake'a Meyersa, którego przeznaczeniem jest zostać obrońcą, aby uchronić ludzkość przed kosmicznymi wiewiórkami. Gryzonie, które przybyły z przyszłości nie mogą pozwolić, aby Blake wyrósł na bohatera. Na szczęście chłopiec może liczyć na wsparcie swojego najlepszego przyjaciela, Mitcha, którzy będą zmagać się z przeciwnikami.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Master FilmReżyseria: Małgorzata BoratyńskaDialogi polskie: Antonina KasprzakTekst piosenki: Andrzej BrzeskiDźwięk: Aneta Michalczyk-FalanaMontaż:
 Paweł Siwiec (odc. 1-22),
 Aneta Michalczyk-Falana (odc. 24, 51)
Kierownictwo muzyczne: Piotr GogolKierownictwo produkcji: Katarzyna FijałkowskaNadzór merytoryczny: Katarzyna DryńskaWystąpili:
 Przemysław Wyszyński – Blake Meyers
 Artur Pontek – Mitch
 Kamil Dominiak – Jerome
 Mieczysław Morański – Maxus
 Robert Tondera – dowódca kosmicznych wiewiórek
 Monika Kwiatkowska – Skye
 Grzegorz Drojewski – Leonard
 Paweł Szczesny –
 Zorka,
 stary Mitch (odc. 5)
 Barbara Kałużna – mama Blake’a
 Zbigniew Kozłowski –
 tata Blake’a,
 robot #3 (odc. 26)
 Adam Krylik – Roy
 Aleksander Mikołajczak – stary Blake (odc. 5)
 Klaudiusz Kaufmann –
 tata Skye (odc. 5, 8, 10, 16, 32),
 wujek Skye (odc. 8)
 Mirosława Krajewska – Bessy (odc. 6)
 Łukasz Talik –
 miłośnik posągów (odc. 6),
 weterynarz (odc. 9),
 lodziarz (odc. 30)
 Tomasz Jarosz – Rodrigo, tata Mitcha
 Grzegorz Kwiecień –
 sprzedawca (odc. 12),
 członek robotycznego klubu (odc. 26)
 Brygida Turowska –
 Carmen, mama Mitcha (odc. 15, 47),
 członkini robotycznego klubu (odc. 26),
 chłopiec (odc. 46),
 sprzedawczyni falafeli
 Anna Sroka-Hryń – Milly (odc. 22)
 Krzysztof Szczerbiński –
 właściciel cyrku (odc. 24),
 robot Steve (odc. 29)
 Hanna Kinder-Kiss –
 członkini robotycznego klubu (odc. 26),
 robot #1 (odc. 26)
 Marek Bocianiak – komborobot (odc. 26)
 Jolanta Wołłejko – babcia Blake'a (odc. 31)
 Julia Kołakowska-Bytner – mama Skye (odc. 34)
 Joanna Pach-Żbikowska – kosmiczna łasica (odc. 41)
 Anna Gajewska – Mamcia (odc. 42)
 Cezary Kwieciński – burmistrz Autentic City (odc. 47)
 Małgorzata Boratyńska
 Mikołaj Klimek
 Janusz Wituch
i inni

Piosenkę tytułową śpiewał: Przemysław Wyszyński

Lektor: Mikołaj Klimek

Spis odcinków

Przypisy 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015